Мелльрихштадт () — город и городская община в Германии, в земле Бавария. 

Подчинён административному округу Нижняя Франкония. Входит в состав района Рён-Грабфельд.  Население составляет 5808 человек (на 31 декабря 2010 года). Занимает площадь 55,78 км². Официальный код  —  09 6 73 142.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Города Баварии